Alcock är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred William Alcock (1859–1933), engelsk naturforskare
 
 George Alcock (1912–2000), brittisk astronom
 Helen Alcock (född 1964), engelsk badmintonspelerska
 
 Mary Alcock (1742–1798), engelsk författarinna
 Rutherford Alcock (1809–1897), brittisk diplomat och orientalist
 Vivien Alcock (1924–2003), brittisk författare av barn- och ungdomsböcker

Engelska efternamn